Spodnja Dobrava (gmina Moravče)
 Spodnja Dobrava (gmina Radovljica)